Sestius ist der Gentilname folgender Personen: 
 Lucius Sestius Albanianus Quirinalis, römischer Suffektkonsul 23 v. Chr.
 Publius Sestius, Politiker der ausgehenden römischen Republik